Ivan Drašković ist der Name folgender Personen:
* Ivan I. Drašković († 1566?), kroatischer Adliger aus dem Hause Drašković
 Ivan II. Drašković von Trakošćan (1550–1613), Ban von Kroatien
 Ivan III. Drašković von Trakošćan (1603–1648), Ban von Kroatien
 Ivan V. Antun Drašković von Trakošćan (1660–1733), Ban von Kroatien